Clare Boothe Luce – giornalista, scrittrice, attrice, politica, sceneggiatrice e ambasciatrice statunitense
 Ken Boothe – cantante giamaicano
 Kevin Boothe – giocatore di football americano statunitense
 Nathan Boothe – cestista statunitense